Hollenstein steht für:
 Hollenstein (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Hollenstein heißen folgende geographische Objekte:
 Hollenstein (Bad Salzuflen), Siedlung in der Stadt Bad Salzuflen im Kreis Lippe, NRW, Deutschland
 Hollenstein (Gemeinde Kirchberg), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Hollenstein (Gemeinde Sankt Anton), ein Ort der Gemeinde Sankt Anton an der Jeßnitz in Niederösterreich
 Hollenstein (Gemeinde Ziersdorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Hollenstein an der Ybbs, Gemeinde in Niederösterreich
 Hollenstein (Gemeinde Birkfeld), Ortsteil der Gemeinde Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Hohlenstein
 Holenstein
 Holnstein
 Holstein (Begriffsklärung)
 Hollstein
 Höllenstein